Vogal anterior aberta não arredondada — símbolo fonético no alfabeto fonético internacional
 A — primeira letra do alfabeto latino
 А — primeira letra do alfabeto cirílico
 A (preposição) — preposição da língua portuguesa
 Artigo (gramática) — artigo definido feminino da língua portuguesa
 Ampere — unidade de medida de intensidade da corrente eléctrica, símbolo A
 A (banda) — banda inglesa de rock alternativo
 A (álbum) — álbum da banda britânica Jethro Tull
 A (álbum de Agnetha Fältskog), álbum da cantora pop Agnetha Fältskog
 
 A (canção de Rainbow) — canção de Rainbow
 Aliança (partido)

Desambiguações de letras